KVK Gabrowo − bułgarski męski klub siatkarski z Gabrowa założony w 2006 roku. Od sezonu 2010/2011 występuje w najwyższej klasie rozgrywek klubowych (NVL Superliga).

Sukcesy  
Mistrzostwo Bułgarii:
  2013, 2014

Kadra 
Sezon 2013/2014
 Pierwszy trener: Ljubomir Gerasimow
 Asystent trenera: Christo Zaprjanow

Bibliografia 
 
 
 

Bułgarskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 2006
Sport w Gabrowie